Klatschprobe hat mehrere Bedeutungen:
 Hygienische Untersuchung von Oberflächen, siehe Abklatschprobe
 Akustische Untersuchung eines Raumes
 Pädagogisches Hilfsmittel